Dalby kyrka kan avse:
Dalby kyrka, Skåne 
Dalby kyrka, Uppland
Dalby kyrka, Värmland